Chasechemoey was de laatste koning (farao) van de 2e dynastie van Egypte.

Familie 
De afkomst van de koning is onzeker, aangezien zijn vader en moeder niet worden genoemd in een bron. De koning trouwde met Nimaathapi, een prinses uit het noorden. Op een zegel wordt zij koningbarende moeder genoemd, wat zou betekenen dat zij de moeder van ofwel Sanacht, ofwel Djoser is, of misschien zelfs van beiden. Samen kregen zij twee zonen: Sanacht en Netjerichet (Djoser) en een dochter: Hetephernebti.

Regering 
Deze koning zou oorspronkelijk Chasechem geheten hebben. Bij zijn installatie op de troon ontstonden er spanningen tussen Opper-Egypte en Neder-Egypte, die ook reeds aanwezig waren bij zijn voorganger Seth-Peribsen. Na een aantal opstanden de kop te hebben ingedrukt zou hij zijn naam veranderd hebben in Chasechemoey. Hij nam hierdoor op diplomatieke manier zowel de Horus-valk als het Seth-dier op in zijn naam, teneinde aan beide strekkingen tegemoet te komen.

Volgens Manetho regeerde Chasechemoey 27 jaar, wat overeenstemt met de modernere visie.

Oorlogen 
 Een aantal opstanden aan het begin van zijn regering, waaronder een strijd in de stad Necheb (vandaag el-Kab), diep in het zuiden, tegen de noordelijke vijand.

Bouwwerken 
De koning bouwde in Abydos een groot rechthoekig gebouw met muren van vijf meter dik en twintig meter hoog. Tegenwoordig wordt dit gebouw Shunet el-Zebib genoemd. Een andere naam ervoor is het fort, echter over de functie wordt men niet wijs.

In Sakkara bouwde de farao een monument dat tegenwoordig Gisr el-Moedir wordt genoemd. Het is een rechthoekig ommuurd gebied ten westen van de Piramide van Djoser en ten oosten van Sechemchet.

Bewijzen / documenten 
 Trapeziumvormige graftombe in Abydos (V);
 Fragment van een stèle uit Hierakonpolis;
 Een zitbeeld van schist uit Hiërakonpolis;
 Een zitbeeld van kalksteen uit Hiërakonpolis.

Naam 
Oorspronkelijk heette de koning Chasechem, dat later werd veranderd naar Chasechemoei. De koning heeft drie horusnamen gekend, waarbij ook weleens het Seth-dier op de serech werd gezet. Ook werd zijn cartouche postuum anders geschreven.

Galerij 

Farao van de 2e Dynastie
Persoon in de 28e eeuw v.Chr.